Slovinské příjmení Vidmar nosí více různých osobností:

 Aurelio Vidmar (* 1967) – australský fotbalista a reprezentant
 Josip Vidmar (1895 – 1992) – slovinský literární kritik, odbojář a politik
 Maja Vidmar (* 1985) – slovinská sportovní lezkyně, vítězka světového poháru
 Milan Vidmar (1885 – 1962) – slovinský elektroinženýr, šachista, filozof a spisovatel
 Peter Vidmar (* 1961) – americký gymnasta, dvojnásobný vítěz LOH 1984 v Los Angeles